Yayoi est un nom signifiant notamment :
 Yayoi, prénom féminin japonais ;
 Yayoi, quartier de Bunkyo à Tokyo.
 Période Yayoi (800 AEC - 250 EC), une des quatorze subdivisions traditionnelles de l'histoire du Japon.